

Patronyme 
Le nom de Meyen est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Franz Julius Ferdinand Meyen (1804-1840), médecin et botaniste allemand.
 Harry Meyen (1924-1979), acteur et metteur en scène allemand.
 Sergei Viktorovich Meyen (1935-1987), botaniste, paléontologue et géologue soviétique.

Homonymie de patronyme